Voievodatul Słupsk () poate referă la:
 voievodatul Słupsk – o unitate administrativă a Poloniei între 1975–98
 voievodatul Pomerania Centrală – o unitate administrativă propusă a Poloniei, a cărei reședințe se află în Koszalin și Słupsk